Замятлино — название населённых пунктов в России:

 Замятлино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Замятлино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.